Zkratka ČPS může znamenat:

 Česká parazitologická společnost
 Česká pediatrická společnost
 Česká pirátská strana (do 26. 6. 2011 oficiální zkratka)
 Český plynárenský svaz
 Česká psychoanalytická společnost

Reference 

Zkratky